Ермаки  — топоним:

Белоруссия 
 Ермаки — деревня, Сошненский сельсовет, Пинский район, Брестская область
 Ермаки — деревня, Волынецкий сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Ермаки — деревня, Роговский сельсовет, Минский район, Минская область
 Ермаки — деревня, Холхловский сельсовет, Молодечненский район, Минская область
 Ермаки — деревня, Добровский сельсовет, Горецкий район, Могилёвская область

Россия 
 Ермаки — упразднённый 28 сентября 2006 года посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Ермаки — село в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Ермаки — посёлок в Тулунском районе Иркутской области.
 Ермаки — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Ермаки — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Ермаки — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Ермаки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Ермаки — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Ермаки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Ермаки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Ермаки — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Ермаки — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Ермаки — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Ермаки — деревня в Карсунском районе Ульяновской области.
 Малые Ермаки — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Большие Ермаки — деревня в Угранском районе Смоленской области.